Il toponimo Chibote può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Chibote, comune del distretto di Kawambwa
Chibote, comune del distretto di Kitwe